Caresana ima više značenja:
 Caresana, Trieste
 Caresana, Vercelli